Соревнования по стрельбе на Европейских играх 2019 года прошли с 22 по 29 июня 2019 года.

Соревнования по пулевой стрельбе принимал Стрелковый тир им. Тимошенко, а соревнования по стендовой стрельбе прошли в Спортивно-стрелковом комплексе «Sporting Club». Было разыграно 20 комплектов медалей (по 6 у мужчин и женщин, 8 среди смешанных пар). В личных видах программы победитель соревнований получал квоту для своей страны на участие в летних Олимпийских играх 2020 года.

Успешнее всех выступили российские стрелки, они завоевали 11 медалей, в том числе 6 золотых. Российский стрелок из пистолета Артём Черноусов выиграл три золота.

Календарь

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанные парные соревнования

Примечания 
 

Соревнования на Европейских играх 2019
Соревнования по стрелковому спорту